Пасо де ла Мула има више значења:

 Пасо де ла Мула (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де ла Мула (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику